Летняя Универсиада 1989 — XV летняя Универсиада, была проведена в Дуйсбурге (ФРГ) с 22 августа по 30 августа 1989 года. В универсиада приняли 1 тысяча 785 спортсменов из 79 стран.

Виды спорта 
  Легкая атлетика
  Баскетбол
  Фехтование
  Гребля

Медальный зачет 

|- style=''backgroud:#ccccff"
|-
||1|||| 9 || 11 || 8 || 28
|-
||2|||| 9 || 9 || 8 || 26
|-
||3|||| 8 || 7 || 4 || 19
|-
||4|||| 8 || 3 || 5 || 16
|-
||5|| Румыния|| 8 || 2 || 0 || 10
|-
||6|||| 4 || 4 || 1 || 9
|-
||7|||| 4 || 2 || 5 || 11
|-
||8|||| 3 || 8 || 8 || 19
|-
||9|||| 3 || 2 || 1 || 6
|-
||10|| Болгария|| 2 || 0 || 0 || 2
|-
||11|||| 1 || 1 || 3 || 5
|-
||12|||| 1 || 1 || 2 || 4
|-
||13|||| 1 || 1 || 2 || 4
|-
||14|||| 1 || 1 || 2 || 4
|-
||15|| Бразилия|| 1 || 1 || 0 || 2
|-
||16|||| 1 || 0 || 3 || 4
|-
||17|||| 1 || 0 || 0 || 1
|-
||18|||| 1 || 0 || 0 || 1
|-
||19|||| 0 || 3 || 4 || 7
|-
||20|||| 0 || 3 || 2 || 5
|-
||21|||| 0 || 2 || 2 || 4
|-
||22|||| 0 || 2 || 0 || 2
|-
||23|||| 0 || 1 || 1 || 2
|-
||24|||| 0 || 1 || 0 || 1
|-
||25|||| 0 || 1 || 0 || 1
|-
||26|||| 0 || 0 || 3 || 3
|-
||27|||| 0 || 0 || 1 || 1
|-
||28|||| 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sorbottom"
!colspan=2| Всего || 66 || 66 || 66 || 198
|}

Летняя Универсиада 1989
Спорт в Германии в 1989 году
Август 1989 года
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге